Le tuma, fromage italien originaire de Sicile
 Les Tumas, collines dans le canton des Grisons
 František Tůma (1704-1774), compositeur tchèque